Point Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Point Township (Indiana)
 Point Township (Pennsylvania)